Kirkham (Lancashire), Engeland
Kirkham (North Yorkshire), Engeland
Kirkham (New South Wales), Australië